Sædding (plaats), een buitenwijk aan de noordwestzijde van Esbjerg in Jutland, Denemarken
 Sædding (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Ringkøbing-Skjern
 Kerk van Sædding, kerkgebouw van de bovengenoemde parochie